Панкратов, Александр:
 Панкратов, Александр Андреевич (род. 1946) — кинорежиссёр, сценарист.
 Панкратов, Александр Иванович (1946—2003) — российский дипломат.
 Панкратов, Александр Константинович (1917—1941) — Герой Советского Союза.
 Панкратов, Александр Саввич (1872—1922) — писатель-публицист, журналист, автор описаний периодического голода в русской деревне — «Без хлеба : Очерки русского бедствия : (Голод 1898 и 1911-12 гг.)» Панкратов-Чёрный, Александр Васильевич (род. 1949) — актёр театра и кино, режиссёр, поэт.